Első Gyurcsány-kormány, 2004. október 4-étől 2006. június 9-éig
Második Gyurcsány-kormány, 2006. június 9-étől 2009. április 20-áig